Ирак принимал участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в седьмой раз за свою историю, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

Страны на летних Олимпийских играх 1988 года
1988 год в Ираке